Brice est un nom propre qui peut désigner :

Anthroponyme

Prénom 
Brice est un prénom masculin (mixte dans les pays de langue anglaise) issu du nom d'origine gauloise Brictos, latinisé en Brictius. La racine du nom se rattache certainement au théonyme Brictae, Brixtae, magie, enchantement, que l'on retrouve en vieil irlandais bricht et en vieux breton brith, magie. Le prénom Brice se donne en référence à saint Brice de Tours ou Brice de Micy-saint-Mesmin (Brictius en latin). Il est fêté le 13 novembre, en mémoire d'un saint de ce nom.

Patronyme 
Brice est aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 latin : Brictius
 anglais : Bryce, issu du français
 espagnol : Bricio
 italien : Brizio
 néerlandais : Brixius
 polonais : Brykcjusz
 serbe : Brcko
 croate : Bricije
 slovène : Brikcij
 poitevin : Bris

Saints chrétiens

Personnalités portant ce prénom 
 Brice Lalonde (1946-), homme politique français ;
 Brice Hortefeux (1958-), homme politique français ;
 Brice Teinturier (1963-), politologue français ;
 Brice Bonfanti (1978-), poète français, auteur des Chants d'utopie ;
 Brice Guyart (1981-), escrimeur français ;
 Brice Feillu (1985-), coureur cycliste français ;
 Brice Dulin (1990-), rugbyman français.

Personnalités portant ce nom de famille 
 Famille Brice, famille de peintres :
 Pierre-François Brice
 Antoine Brice
 Ignace Brice
 Calvin S. Brice (1845-1898), homme politique américain ;
 Elizabeth Brice (1883-1965), chanteuse et danseuse américaine de comédie musicale;
 Fanny Brice (1891-1951),  actrice et chanteuse américaine;
 Mattie Brice (1964 ou 1965-), conceptrice américaine de jeux vidéo ;
 Marc Brice (1805-1877), député de Meurthe-et-Moselle (1871-1876) ;
 
 Pierre Brice, de son vrai nom Pierre-Louis Le Bris (1929-2015), acteur français populaire en Allemagne ;
 Pierre François Alphonse Brice (1820-1893), général français ;
 Pierre-Louis Brice (1900-), ingénieur et industriel qui collabora sous l'Occupation à la construction du mur de l'Atlantique ;
 René Joseph Brice (1839-1921), député d'Ille-et-Vilaine (1871-1921) ;
 Roland Brice (1911-1989), céramiste, élève de Fernand Léger.

Pseudonyme 
 Brice, de son vrai nom Brice Guilbert (1979-), chanteur et dessinateur français ;

Personnage de fiction 
 Brice de Nice, personnage de films créé par Jean Dujardin.

Toponyme 

 Brice, village américain situé en Ohio.

Marque 
 Brice, chaîne française de magasins de prêt-à-porter masculin ;
 Brice, bière belge.

Notes et références 

Prénom celtique
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme